MTV Unplugged: 30 Seconds to Mars — мини-альбом группы 30 Seconds to Mars, выпущен в 2011 году на лейбле Virgin Records.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная страница на MySpace

Альбомы 30 Seconds to Mars
Альбомы MTV Unplugged
Концертные альбомы 2011 года